Всеволод Мстиславич (князь новгородський) — князь новгородський (1117—1132) і (1132—1136) та князь псковський (1137—1138), син Мстислава Великого.
 Всеволод Мстиславич (князь волинський) — князь волинський (1188) та белзький, син Мстислава Ізяславича.
 Всеволод Мстиславич (князь смоленський) — князь псковський (1214), князь нвогородський (1219—1221) та смоленський, син Мстислава Романовича Старого.